Borck ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albrecht Friedrich von Borck (1717–1775), preußischer Oberst und Chef des Königsberger Land-Regiments
 Andreas Adrian Borck (1629–1690), kurfürstlich-sächsischer Hofmeister, Kammerherr und Amtshauptmann
 Alexander von Borck (1802–1880), preußischer Generalmajor
 Charles Borck (1917–2008), philippinischer Basketballspieler
 Cornelius Borck (* 1965), deutscher Medizinhistoriker
 Edmund von Borck (1906–1944), deutscher Komponist
 Eldor Borck (1888–1951), deutscher Offizier, Polizeibeamter und Politiker (DNVP)
 Friedrich Albrecht von Borck (1730–1811) preußischer Landrat 
 Heinz-Günther Borck (* 1942), deutscher Archivar und Historiker
 Heinrich von Borck (1767–1827), Landrat des Kreises Krotoschin
 Helmuth Borck (1863–1933), deutscher Mediziner, Gutsbesitzer und Agrarfunktionär
 Hubertus Borck (* 1967), deutscher Kabarettist, Texter, Drehbuch- und Theaterautor
 Karl Heinz Borck (1923–2009), deutscher Germanist
 Klaus Borck (1942–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Reinhold Borck (1928–2020), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Hauptpastor und Hochschullehrer
 Tilman Borck (* 1968), deutscher Synchronsprecher
 Walter Borck (1891–1948), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Bork
 Borcke

Familienname
Deutscher Personenname